В аэрокосмической индустрии шевронами называются пилообразные задние кромки гондол и сопел некоторых реактивных двигателей, которые используются для снижения уровня шума. Принцип их работы заключается в том, что при смешивании горячего воздуха из турбины высокого давления с холодным воздухом турбины низкого давления шевроны служат для сглаживания перемешивания, что способствует уменьшению шума из-за возникновения турбулентности. Примерами таких двигателей являются GE GEnx, Rolls-Royce Trent 1000, ПД-14 и Д-18Т серий 3, 4.

Примечания

Авиационные двигатели